Clay puede referirse a:

Lugares:
Clay, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Alabama.
Clay, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sacramento en el estado estadounidense de California.
Clay, pueblo ubicado en el condado de Onondaga en el estado estadounidense de Nueva York.
Clay, lugar designado por el censo en el condado de Lancaster, en el estado estadounidense de Pensilvania.
Clay Center es el nombre de 3 localidades y 1 municipio en los Estados Unidos de América.
Clay City es el nombre de 3 localidades y 1 municipio en los Estados Unidos de América.
Condado de Clay es el nombre de 18 condados en los Estados Unidos de América.
Municipio de Clay es el nombre de numerosos municipios en los Estados Unidos de América.

Personas:
Sampson Clay (1901-1980), botánico inglés. 
Henry Clay (1777-1852), estadista norteamericano.
Clay Regazzoni (1939-2006), suizo.
Muhammad Ali (Cassius Clay), exboxeador estadounidense.
Clay Aiken, cantante estadounidense.
Bryan Clay (1980-), decatleta estadounidense y medallistas olímpico de oro en Pekín 2008.
Clay Tucker (1980-), jugador de baloncesto estadounidense.
Clay Shaw (1913–1974), empresario estadounidense de Nueva Orleans.
Lucius D. Clay (1897-1978), general estadounidense y gobernador militar.
Cassius M. Clay, estadounidense defensor de la emancipación. 
Rita Clay Estrada, escritora estadounidense.

Otros:
Clay, personaje de Fullmetal Alchemist.
Clay Mathematics Institute, fundación sin fines de lucro de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.
Human Clay, segundo álbum de la banda de rock Creed, lanzado en 1999.
Jars of Clay, banda de Rock y Metal Cristiano de Tennessee, Estados Unidos.
Palabra del idioma inglés usada para designar al polvo de ladrillo, un tipo de superficie del tenis.
Clay, banda argentina de metal alternativo (2008-2017)